peut désigner :
  (Empire allemand)
  d'artillerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  de cavalerie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie de la  d'infanterie (Empire allemand)
  (Allemagne)
  (Allemagne)
  (Australie)
  (Autriche-Hongrie)
  internationale  (Espagne républicaine)
  (États-Unis)
  de dragons de la  puis de la  division de cavalerie (France)
  d'infanterie de la  d'infanterie (France)
  motorisée de la  division (France)
  (Inde britannique)
  (Japon)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Pologne)
  (Roumanie)
  (Royaume-Uni)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)
  (Russie)